Franz Seuffert ist der Name folgender Personen:

* Franz Ignaz Seuffert (1732–1810), deutscher Orgelbauer
 Franz Martin Seuffert (1772–1847), deutsch-österreichischer Orgel- und Klavierbauer